Hotchkiss ist der Name von:
 Hotchkiss et Cie, französischer Rüstungsbetrieb und Automobilhersteller, gegründet von Benjamin Hotchkiss
Durch den Rüstungsbetrieb wurden mehrere Panzerfahrzeuge und ein Geländewagen produziert:
 der Hotchkiss H-35
 der Hotchkiss H-39
 der deutsche Schützenpanzer kurz
 der Geländewagen Hotchkiss M201
 Sowie eine Serie von Geschützen und Maschinengewehren:
 37-mm-Hotchkiss-Kanone
 Hotchkiss M1909
 Hotchkiss M1897 / 1900 / 1908 / 1914

  Hotchkiss-Antrieb, eine Form der Kraftübertragung

 einem Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hotchkiss (Colorado)

 Hotchkiss School, eine Elite-Schule in Lakeville, Connecticut

Hotchkiss ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Hotchkiss (1826–1885), amerikanischer Artillerie-Ingenieur
 Giles W. Hotchkiss (1815–1878), US-amerikanischer Politiker
 Harley Hotchkiss (1927–2011), kanadischer Geschäftsmann und Eishockeyfunktionär
 Hazel Hotchkiss Wightman (1886–1974), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jedediah Hotchkiss (1828–1899), US-amerikanischer Kartograph und Major im konföderierten Heer
 Julius Hotchkiss (1810–1878), US-amerikanischer Politiker